Ardlussa bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Ardlussa (Neuseeland)
 einen Ort in Schottland, siehe Ardlussa (Schottland)